Le coup de l'Espagnol est une combinaison standard du jeu de dames et thématique de la partie classique qui porte ce nom depuis 1955.

Principe du coup de l'Espagnol 

Comme dans le coup de l'escargot, le mécanisme exploite souvent le pion de bande adverse 26 et utilise la colonne de pionnage 37-42-48 pour réaliser la rafle 42x11.

À la différence du coup de l'escargot, cette rafle n'est pas décisive car l'adversaire reprend par (6x17).

Bien que les deux combinaisons reçoivent parfois le même nom, la caractéristique du coup de l'Espagnol est de comporter un second coup direct. Cette autre rafle nécessite la colonne 28-33-39 et permet de déborder. Voir animation.

Bibliographie 
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .

Notes et références 

espagnol